7500:
 7500 (число)
 7500 (фильм)